Engleska može značiti:
Engleska, zemlja u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva
Kraljevina Engleska, država koja je trajala od 10. st. do 1707.
Commonwealth Engleska, država koja je postojala od 1649. do 1660.